Aquino kan syfta på:

 Aquino (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Brasilien

 Dom Aquino – en kommun i delstaten Mato Grosso

Filippinerna 

 Aquino (ort), Västra Visayas, Province of Aklan,

Italien 

 Aquino – en kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar